Henryk FitzRoy, Henry FitzRoy (1519-1536) – brytyjski arystokrata, książę Richmond i Somerset, nieślubny syn króla Henryka VIII
 Henry FitzRoy (1663-1690) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. książę Grafton, nieślubny syn króla Karola II
 Henry FitzRoy (1790-1863) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. książę Grafton
 Henry FitzRoy (ur. 1978) – brytyjski arystokrata i polityk, 12. książę Grafton

Zobacz też